Kyurdamir är en flygplats i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Kürdəmir Rayonu, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku.

Terrängen runt Kyurdamir är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Kyurdamir. Närmaste större samhälle är Kyurdarmir,  km norr om Kyurdamir.

Trakten runt Kyurdamir består till största delen av jordbruksmark. Runt Kyurdamir är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Kürdəmir Rayonu